Ryan Joseph Giggs (født Ryan Joseph Wilson 29. november 1973 i Canton, Cardiff) er en tidligere professionel fodboldspiller og nuværende -træner fra Wales, som spillede for den engelske storklub Manchester United i hele sin karriere. Giggs fik sin debut for Manchester United i sæsonen 1990-91 og har været stamspiller siden 1991-92 sæsonen. Han etablerede sig som venstre wing igennem 1990erne og forsatte på denne position i 2000erne, selvom han i de seneste år af sin karriere er blevet brugt på den centrale midtbane. Da David Moyes blev fyret 22. april 2014, overtog han midlertidigt managerrollen i klubben.

Karriere

Tidligere karriere 
Ryan Giggs, der oprindeligt startede med at spille fodbold for Manchester City, kom senere til Manchester United, hvor han startede på deres talentskole.

Manchester United F.C. 
I 1990 fik Giggs sin debut for Manchester Uniteds førstehold, og har siden 1991 været en vigtig spiller i klubben. Året efter blev han udtaget til Wales' U/21-fodboldlandshold. Han nåede dog kun at spille én kamp før han rykkede op på A-landsholdet.

Giggs' måske mest velkendte mål var i FA Cup-semifinalen i 1999 mod Arsenal, hvor han scorede efter en Maradona-agtig solotur, hvilket betød at klubben gik videre til finalen, og i sidste ende vandt turneringen, og dermed The Treble.

Ryan Giggs spillede kamp nummer 800 for Manchester United i Champions League-semifinalen den 29. april 2009 mod Arsenal.Han spillede i alt 963 tællende kampe for klubben.

Statistik 

Opdateret 30. november 2013

Kilde: http://www.stretfordend.co.uk/playermenu/giggs.html

(season by season nederst højre hjørne)

Rekorder 
 Han har vundet det engelske mesterskab 13 gange og han er den eneste Manchester United-spiller som har været med i samtlige 13 Premier League mesterskaber.
 Flest liga optrædener i Premier League som spiller: 599.
 Flest Premier League assists (statistik er kun tilgængelig fra 2002- og fremefter).
 Eneste spiller, som har spillet i alle 20 Premier League sæsoner.
 Eneste spiller som har scoret i de første 20 Premier League sæsoner.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Fodboldspillere fra Wales
Fodboldspillere fra Manchester United F.C.
Personer fra Cardiff
Fodboldtrænere fra Wales